Бертрада (Bertrada; Bertrade) е име на:

 Бертрада Стара (* 660; † 721), майка на Хериберт от Лаон
 Бертрада от Лаон (* 725; † 783), съпруга на франкския крал Пипин III и майка на Карл Велики
 Бертрада дьо Монфорт (* 1070; † 1117), втората съпруга на Филип I (Франция)